Джордж Бовелл (, рід. 18 серпня 1983 року, Порт-оф-Спейн) — тринідадський плавець.
 Едвард Бовелл (; ще відомий як «Тед Бовелл»; 1943, Лондон) — американський астроном.
 2246 Бовелл (2246 Bowell) — астероїд головного поясу.